Minimal může být:
 Minimal Breaks
 Minimal Glitch – forma glitche
 Minimal House – odnož House music
 Minimal Techno – odnož Techna
 Minimal Psy-trance – forma Psy-Trancu
 Minimal Trance – odnož Trancu
 Minimalism – hudební styl
 Minimalismus – umělecký směr
 M.I.N.I.M.A.L – singl skupiny Pet Shop Boys

Související články 
 Minimum
 Maximální a minimální prvek
 Minimální pár